Knowlton ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Knowlton (1800–1850), US-amerikanischer Arzt und Autor
 Clarence Hinckley Knowlton (1875–1956), US-amerikanischer Botaniker
 Ebenezer Knowlton (1815–1874), US-amerikanischer Politiker
 Frank Hall Knowlton (1860–1926), US-amerikanischer Paläobotaniker
 William A. Knowlton (1920–2008), US-amerikanischer Armeeoffizier

Knowlton ist der Name mehrerer Orte:

 Knowlton (Dorset), England
 Knowlton (Kent), England
 Knowlton (Wisconsin) im Marathon County, Vereinigte Staaten
 Knowlton (Town), Town(ship) im Marathon County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Knowlton Township, New Jersey, Vereinigte Staaten

Siehe auch:

 Knowlton-Kreise